Boril ist der Name von:
 Boril (Bulgarien) († 1218+), Zar der Bulgaren

 Jan Bořil (* 1991), tschechischer Fußballspieler